Türkisches Bad steht für:
 Hammam, orientalisches Bad
 Türkisches Bad (Dresden), orientalisches Bad im Schloss Albrechtsberg in Dresden
 Soapland, ursprünglich Toruko-buro („türkisches Bad“) genannt, japanisches Bordell mit Badeeinrichtung

Siehe auch:
 Das türkische Bad, Gemälde von Ingres (1862)
 Hamam – Das türkische Bad, Spielfilm von Ferzan Özpetek (1997)